Prikryl oder Přikryl ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Prikryl (1896–1965), provisorisch eingesetzter Bürgermeister von Wien
 Petr Přikryl (* 1978), tschechischer Eishockeytorhüter